Hagiografia: Sant Roc (Montpeller, Regne de Mallorca, 1348/1295 - Voghera, 1317/1379), pelegrí occità que va anar a Roma i va tenir cura de malalts de pesta 
 Tradicions: Aplec de Sant Roc, aplec que se celebra al municipi de Vilablareix 
 Toponímia:
 Sant Roc (Badalona), barri de la ciutat de Badalona 
 Sant Roc (Olot), barri de la ciutat d'Olot 
 Sant Roc (Ripoll), entitat de població a Ripoll
 Sant Roc (Torallola), partida rural de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Sant Roc de Vilablareix, ermita de Vilablareix (Gironès)
 Font de Sant Roc (Mont-ros), font de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà) 
 Dolmen de Sant Roc, dolmen de Senterada (Pallars Jussà)
 Orografia:
 Sant Roc (Aiguaviva), muntanya entre els municipis d'Aiguaviva i Vilablareix a la comarca del Gironès 
 Sant Roc (Salàs de Pallars), muntanya de Salàs de Pallars (Pallars Jussà)
 Sant Roc (Vilademuls), cim de Vilademuls a la comarca del Pla de l'Estany 
 Cingles de Sant Roc, cinglera entre els municipis d'Amer (la Selva), Camós (la Garrotxa), i Sant Martí de Llémena (Gironès)
 Coll de Sant Roc de Viu, coll dels termes municipals de Tremp (Pallars Jussà) i el Pont de Suert (Alta Ribagorça) 
 La Collada de Sant Roc, coll a Prullans (Tremp) 
 Muntanya de Sant Roc, serra entre els municipis de Sant Gregori i de Sant Martí de Llémena a la comarca del Gironès 
 Punta de Sant Roc, muntanya de Cabacés a la comarca del Priorat 
 Serrat de Sant Roc, serra entre els municipis de Conca de Dalt i Senterada (Pallars Jussà)
 Tossal de Sant Roc, muntanya del Pont de Suert a la comarca de l'Alta Ribagorça 
 Turó de Sant Roc (Massanes), muntanya de Massanes a la comarca de la Selva 
 Turó de Sant Roc (Ripoll), muntanya de Ripoll a la comarca del Ripollès 
 Edificis:
 Ermita de Sant Roc, diversos indrets
 Estació de Sant Roc, estació situada a l'Avinguda del Marquès de Mont-roig al barri de Sant Roc de Badalona 
 Hotel Sant Roc, establiment hoteler de Solsona 
 Portal de Sant Roc (Maó)
 Sant Roc d'Alins, capella de la vila d'Alins (Pallars Sobirà) 
 Sant Roc d'Enviny capella romànica de la rodalia del poble d'Enviny (Sort, Pallars Jussà)
 Sant Roc dels Estanys, església romànica del poble de Basturs (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)
 Sant Roc d'Esterri d'Àneu, capella de Casa Carrera, a la vila d'Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà)
 Església de Sant Roc de les Fonts d'Aiòder (Alt Millars, País Valencià) 
 Sant Roc de Farrera, església del poble de Farrera (Pallars Sobirà) 
 Sant Roc de Sarroca església de Sarroca (Baix Pallars, Pallars Sobirà) 
 Sant Roc de Prullans església romànica de la caseria de Prullans (Tremp, Pallars Jussà)
 Sant Sebastià i Sant Roc de Peramea, capella de la vila de Peramea (Baix Pallars, Pallars Sobirà)
 Sant Roc de Salàs, església romànica dalt del turó de Sant Roc (Salàs)
 Sant Roc de l'Argilaga
 Sant Roc de Llindars
 Escultures:: Sant Roc (Alonso Berruguete), conservada al Museu Marès
 Miscel·lània: Drac de Sant Roc, bèstia del Seguici Popular de Tarragona